Ez a szócikk A halottkém című sorozat epizódjait sorolja fel.

Évados áttekintés

Epizódok

Első évad (2019)

Második évad (2020)

Források 
 A halottkém IMDb

Televíziós sorozatok epizódlistái